Library Park ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Library Park (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 81000038
 Library Park (Kenosha County, Wisconsin), ID-Nr. 00000733

Siehe auch:
 Library Park Historic District